Udręka i ekstaza – powieść Irvinga Stone’a
 Udręka i ekstaza – amerykański film z 1965 w reżyserii Carola Reeda, ekranizacja powieści